UNIX System V — одна из популярных версий UNIX, на основе которой было создано несколько операционных систем. Наиболее известны Sun Solaris, IBM AIX, HP-UX и SGI IRIX. Все операционные системы на основе System V являются проприетарными с закрытым исходным кодом. Исключение составляет Solaris, исходный код которой открыт в проекте OpenSolaris.

Общая информация

Техническая информация

См. также
 Сравнение операционных систем семейства BSD

System V
Сравнение программного обеспечения